Ртуть () — химический элемент периодической системы элементов Менделеева.

Другие вещества 
 Ртуть (Меркурий) — алхимическая ртуть.
 Гремучая ртуть — взрывчатое вещество, используемое в качестве инициирующего в детонаторах. 
 Красная ртуть — несуществующее вещество, якобы одна из последних военных разработок СССР.

Искусство 
 «Ртуть» — исторический роман с элементами фантастики Нила Стивенсона (2003 год).
 Ртуть — персонаж из комиксов, издаваемых Marvel Comics.

Прочее 
 «Ртуть-Б» — советская станция помех радиовзрывателям боеприпасов СПР-2.

См. также 
 Mercurial — кроссплатформенная распределённая система управления версиями.
 Меркурий (значения) | Mercury (значения)